China Open steht für:

 China Open (9-Ball), 9-Ball-Poolbillardturnier in Shanghai
 China Open (Badminton), internationale Meisterschaften der Volksrepublik China im Badminton
 China Open (Snooker), Snookerturnier in Peking
 ATP Peking, Herren-Tennisturnier der ATP World Tour
 WTA Shanghai, Frauen-Tennisturnier der WTA Tour bis 2003
 WTA Peking, Frauen-Tennisturnier der WTA Tour seit 2004